En anglais, terrapin signifie « Tortue d'eau douce ».

Espèce vivante 
Malaclemys terrapin, unique représentant du genre Malaclemys, est une espèce de tortue de la famille des Emydidae.

Titres 
 est une chanson de Syd Barrett qui figure sur son album The Madcap Laughs ;
Terrapin Station est une chanson du Grateful Dead publiée dans l'album du même nom le . 
Terrapin Station est le neuvième album studio de Grateful Dead. Il est sorti le  ;
Terrapin Station (Limited Edition) est un album live du Grateful Dead sorti en 1997.

Toponyme 
Dead Terrapin Key est une île des Keys, archipel des États-Unis d'Amérique situé dans l'océan Atlantique au sud de la péninsule de Floride.

Divers 
Les Terrapins du Maryland (en anglais : Maryland Terrapins) sont un club omnisports universitaire de l'université du Maryland.